Котёнок (мн. ч. котята):

 Котёнок — детёныш домашней кошки () или других представителей семейства кошачьих.

Искусство

Фильмы 
 «Котёнок» — мультфильм Анатолия Кирика, снятый в 1979 году на Киевской киностудии.
 «Котёнок» — фильм Ивана Попова (Россия, 1996 год).
 «Непослушный котёнок» — рисованный мультфильм режиссёра Мстислава Пащенко (СССР, 1953 год).
 «Котёнок по имени Гав» — цикл мультфильмов Льва Атаманова и Леонида Шварцмана (СССР, 1976—1982 года).
 «Котёнок с улицы Лизюкова» — рисованный мультфильм Вячеслава Котёночкина (СССР, 1988 год).
 «Котёнок Филя и…» — мультфильм, выпущенный киностудией Беларусьфильм (СССР, 1981 год).

Музыка 
 Котёнок — альбом и видеоклип группы «Revoльvers» (2001).

См. также 
 Кот (значения)
 Кошка (значения)
 Коты (значения)
 Кошки (значения)